Karl 6 kan henvise til forskellige regenter med dette navn:

 Karl 6. af Frankrig (1368-1422) - "Karl den Gale", konge af Frankrig fra 1380.
 Karl 6. (Tysk-romerske rige) (1685-1740) - kejser af Det Tysk-romerske rige fra 1711 til 1740.